PMD může být:

 PMD – zkratka pro Papežská misijní díla
PMD - nástroj pro statickou analýzu zdrojového kódu počítačového programu
 PMD 85 – československý mikropočítač z Tesly Piešťany
 Package for Machine Design – původní český programový systém pro výpočty metodou konečných prvků ve strukturální mechanice
 Polarizační vidová disperze
 Posun mezi dopravnami

Zkratky